Ashes steht für:

 The Ashes, Cricket-Länderkampf
 Ashes (Album), Musikalbum der Band Christian Death

Filme:
 The Ashes (Film), Film von Andrzej Wajda, 1965
 Ashes (2010), Film von Ajay Naidu
 Ashes (2012), Film von Mat Whitecross

Siehe auch:

Esches